Глиняный:

 Глиняный — село в Тячевском районе Закарпатской области Украины.
 Глиняный — остров в Каспийском море.

См. также 
 Глиняное